

Patronyme
 Hermann Brunn, mathématicien allemand (1862-1939)
 Francis Brunn, jongleur allemand (1923 - 2004)
 Heinrich Brunn (1822 – 1894), archéologue allemand
 Jean de Brünn, religieux allemand (XIVe s)
 James von Brunn, idéologue raciste et auteur de l'attentat du  au United States Holocaust Memorial Museum
 Sophie Brunn, (1978- ), journaliste française

Toponyme

Brunn, commune de Bavière
 Brunn, commune du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
 Brünn, commune de Thuringe (arrondissement de Hildburghausen)

Brunn am Gebirge, commune de Basse-Autriche
 Brunn an der Wild, commune de Basse-Autriche

Brünn, nom allemand de la ville tchèque de Brno

Brunn, municipalité du comté de Stockholm

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme